Jméno a příjmení Zdzisław Morawski nosí více různých osob:

 Zdzisław Morawski (politik) (* 12. dubna 1855) politik a publicista z Haliče
 Zdzisław Morawski (historik) (1925–2005) polský církevní historik
 Zdzisław Morawski (básník) (1926–1992) polský básník
 Zdzisław Morawski (profesor) (* 1947) profesor právních a politických věd z Polska